RIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Garfield County Regional, Rifle (Colorado), Stati Uniti
 RIL – Risultato industriale lordo (o Risultato interno lordo o Margine industriale lordo). Indicatore del Conto Economico riclassificato a costo del venduto, esprimente le capacità di produrre ricchezza, in ambito aziendale, relativamente al settore produttivo dell'azienda, senza considerare le influenze dei settori amministrativi, commerciali

Pagine correlate 
 Real
 Reel (disambigua)